Pádua pode se referir a:
 Pádua, cidade italiana
 Pádua (província), província italiana
 363 Padua, asteroide

Desambiguação
Desambiguações de topônimos